После окончания регулярного чемпионата, 14 апреля стартовали игры Плей-офф для 16 команд лиги (по 8 от каждой конференции). Победители трёх дивизионов в каждой конференции, а также команды, которые заняли четвёртые места в регулярном чемпионате НХЛ, были «посеяны». Это гарантирует, что лидеры смогут встретиться друг с другом только в полуфинале кубкового турнира. Каждая серия состоит из семи игр до четырех побед, в формате 2—2—1—1—1. Обладателем Кубка Стэнли стал Чикаго Блэкхокс.

Положение команд

Сетка

Статистика

Игроки 
Список пяти лучших игроков, сортированных по очкам 

И = Игр; Г = Голы; П = Пасы; О = Очки (гол+пас); +/- = Плюс/Минус

Вратари 
Список пяти лучших вратарей, сортированных по средней пропускаемости за матч

П = Побед; СП = Средняя пропускаемость; %ОБ = Отбитых бросков (в %); СМ = Матчей на 0

1/8 финала Кубка Стэнли 
Главной сенсацией первого раунда стало поражение обладателя Президентского Кубка — Вашингтон Кэпиталз от восьмой сеяной команды Монреаль Канадиенс, причем «Вашингтон» вел в серии 3—1. Еще одной особенностью стало поражение всех победителей дивизионов Восточной конференции.

(1) Вашингтон Кэпиталз — (8) Монреаль Канадиенс

(2) Нью-Джерси Девилз — (7) Филадельфия Флайерз

(3) Баффало Сейбрз — (6) Бостон Брюинз

(4) Питтсбург Пингвинз — (5) Оттава Сенаторз

(1) Сан-Хосе Шаркс — (8) Колорадо Эвеланш

(2) Чикаго Блэкхокс — (7) Нэшвилл Предаторз

(3) Ванкувер Кэнакс — (6) Лос-Анджелес Кингз

(4) Финикс Койотис — (5) Детройт Ред Уингз

1/4 финала Кубка Стэнли 
Очередную сенсацию преподнес «Монреаль» обыграв в семи матчах действующего обладателя Кубка Стэнли — Питтсбург Пингвинз, а клуб Филадельфия Флайерз смог выиграть у Бостон Брюинз, проигрывая по ходу серии со счетом 0—3. Это третий случай в истории НХЛ (после сезона 1941-42 и 1974-75) и четвертый (сезон 2004 МЛБ) в истории североамериканского профессионального спорта. Причем по ходу седьмого матча «Филадельфия» также уступала 0—3, но смогла вырвать победу 4—3.

(4) Питтсбург Пингвинз — (8) Монреаль Канадиенс

(6) Бостон Брюинз — (7) Филадельфия Флайерз

(1) Сан-Хосе Шаркс — (5) Детройт Ред Уингз

(2) Чикаго Блэкхокс  — (3) Ванкувер Кэнакс

1/2 финала Кубка Стэнли 
Впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли одна из команд (Чикаго Блэкхокс) смогла выиграть серию «всухую» 4—0.

Финал восточной конференции

(7) Филадельфия Флайерз — (8) Монреаль Канадиенс

Финал западной конференции

(1) Сан Хосе Шаркс — (2) Чикаго Блэкхокс

Финал Кубка Стэнли

(2) Чикаго Блэкхокс — (7) Филадельфия Флайерз

Ссылки 

нхл плей-офф 2010

Примечания 

* —- победа в овертайме

Плей-офф Кубка Стэнли

2010 год в хоккее